Hyponephele alpherakyi är en fjärilsart som beskrevs av Leo Andrejewitsch Sheljuzhko 1927. Hyponephele alpherakyi ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
alpherakyi